Sezon 1958 był 28. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
17 goli:
 Kalevi Lehtovirta (Turun Palloseura)
 Kai Pahlman (Helsingin Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1958 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii